Олійниченко — українське прізвище.

 Олійниченко Галина Василівна
 П. Олійниченко — член редакційної колегії часопису «Визвольний шлях»

Українські прізвища
Прізвища на -енко